Hansan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Hansan-myeon, Tongyeong, socken i Tongyeong, Södra Gyeongsang, 
 Hansan-myeon, Seocheon-gun, socken i Seocheon-gun, Södra Chungcheong,